Walenty Bielewicz – poseł do Sejmu Krajowego Galicji I kadencji (1861-1867) oraz Rady Państwa I kadencji, włościanin z Sokolej, powiat Mościska.

Wybrany w IV kurii obwodu Przemyśl, z okręgu wyborczego nr 18 Mościska-Sądowa Wisznia, wskutek unieważnienia przez Sejm wyboru Ołeksy Bałabucha.

Bibliografia 
 "Wykaz Członków Sejmu krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi, tudzież wielkiego xięstwa Krakowskiego 1863", Lwów 1863
 

Posłowie Sejmu Krajowego Galicji I kadencji
Posłowie do Rady Państwa w Wiedniu I kadencji
Polscy działacze ludowi w Galicji